Megapogon är ett släkte av svampdjur. Megapogon ingår i familjen Achramorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Megapogon